Die USS Coco (SP-110) war ein bewaffnetes Motorboot, das von 1917 bis 1919 als Patrouillenboot der United States Navy eingesetzt wurde. Das Boot war etwa 11 Meter lang und erreichte eine Geschwindigkeit von 26 Knoten (48 km/h). 1919 wurde es während des Florida-Keys-Hurrikan versenkt.

Geschichte 
Das Motorboot Coco wurde 1917 als ziviles Motorboot von der Albany Boat Corporation in Watervliet, New York, gebaut. Die US Navy erwarb Coco von seinem Besitzer, W.J. Matheson in Coconut Grove, Florida, am 23. Juni 1917 für den Einsatz als Patrouillenboot während des Ersten Weltkriegs. Sie wurde am 23. Juli 1917 als USS Coco (SP-110) in Dienst gestellt (entsprechend dem Eintrag im Dictionary of American Naval Fighting Ships wurde sie nicht offiziell in Dienst gestellt, andere Quellen geben dies an). Das Boot wurde dem 7th Naval District zugeordnet und wurde entsprechend in den Gewässern Floridas für den Rest des Krieges und einige Monate darüber hinaus genutzt.

Am 23. Juni 1919 wurde Coco aus dem Naval Vessel Register gestrichen und am 5. August des Jahres wurde das Boot verkauft. Bevor es dem neuen Besitzer übergeben werden konnte, wurde es jedoch während des Florida-Keys-Hurrikan vom 9. bis 10. September des Jahres gemeinsam mit einigen weiteren Patrouillenbooten versenkt, während es im North Beach Basin in Key West, Florida, ankerte.

Weblinks 

 Department of the Navy Naval Historical Center Online Library of Selected Images: Civilian Ships: Coco (American Motor Boat, 1917) Served as Coco (SP-110) in 1917-1919
 NavSource Online: Section Patrol Craft Photo Archive: Coco (SP 110)

Patrouillenboot (Vereinigte Staaten)
Schiff im Ersten Weltkrieg
Schiffsverlust durch Sturm
Schiffsverlust 1919
Motorschiff
Militärisches Patrouillenboot